

Hydronyme 
 La Seine désigne généralement un fleuve français qui coule notamment à Paris ;
 La rivière Seine, rivière canadienne du Manitoba ;
 La rivière Seine, rivière canadienne de l'Ontario.

Toponyme 
 La Seine, ancien département français.

Arts 
 La Seine est une sculpture Antoine Coysevox réalisée entre 1703 et 1706.
 La Seine est une chanson de Vanessa Paradis et -M-.

Patronyme

Navires 
 La Seine est un navire français du , disparu dans l'océan Pacifique en 1846.
 La Seine est le sister-ship du pétrolier ravitailleur La Saône en service dans la Marine nationale de 1963 à 1982.
 La Seine est un navire français de soutien de la classe Loire mise en service en 2018.